Реч (польск. Recz, нем. Reetz) — топоним:

 Реч — город в Польше, входит в Западно-Поморское воеводство, Хощненский повят. 
 Реч — гмина в Польше, входит как административная единица в Хощненский повят, Западно-Поморское воеводство.

См. также 
 Речь
 Рёч